Открытый чемпионат Китая 2011 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 500 для мужчин и WTA Premier Mandatory для женщин.

Соревнование традиционно проводится на открытых хардовых кортах в Пекине, Китай.

Соревнования прошли с 1 по 9 октября 2011 года.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Новак Джокович
 женский одиночный разряд —  Каролина Возняцки
 мужской парный разряд —  Боб Брайан /  Майк Брайан
 женский парный разряд —  Чжуан Цзяжун /  Ольга Говорцова

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Томаш Бердых обыграл  Марина Чилича со счётом 3–6, 6–4, 6–1.
 Томаш Бердых выигрывает свой 1й турнир ассоциации в сезоне и 6й за карьеру.
 Томаш Бердых прерывает свою почти 29-месячную серию без побед на соревнованиях ассоциации.
 Марин Чилич уступает свой 3й финал на соревнованиях ассоциации в сезоне и 6й за карьеру.
 Марин Чилич уступает 4й подряд финал на соревнованиях ассоциации.

Женщины одиночки 

 Агнешка Радваньская обыграла  Андреа Петкович со счётом 7–5, 0–6, 6–4.
 Агнешка Радваньская выигрывает свой 3й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.
 Агнешка Радваньская побеждает на соревнованиях ассоциации вторую неделю подряд.
 Андреа Петкович уступает свой 2й финал соревнования ассоциации в сезоне и 3й за карьеру.

Мужчины пары 

 Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич обыграли  Роберта Линдстедта /  Хорию Текэу со счётом 7–62, 7–64
 Микаэль Льодра выигрывает свой 3й в сезоне и 21й за карьеру в основном туре ассоциации титул.
 Ненад Зимонич выигрывает свой 3й в сезоне и 42й за карьеру в основном туре ассоциации титул.

Женщины пары 

 Квета Пешке /  Катарина Среботник обыграли  Жиселу Дулко /  Флавию Пеннетту со счётом 6–3, 6–4.
 Квета Пешке выигрывает свой 6й титул в сезоне и 22й за карьеру в туре ассоциации.
 Катарина Среботник выигрывает свой 6й титул в сезоне и 29й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Китая по теннису
 Мировой тур ATP 2011
 WTA Тур 2011
 Мировой Тур ATP 500
 Премьер-турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Китай
Октябрь 2011 года
2011